Getinjo, właściwie Getoar Aliu (ur. 13 czerwca 1991 w Uroševacu) – kosowski raper.

Życiorys 
W 1993 roku wraz z rodziną wyemigrował do Niemiec.

W 2004 roku wrócił do Kosowa, gdzie zajął się karierą muzyczną.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Uroševacu
Ludzie związani z Niemcami
Kosowscy raperzy
Kosowianie pochodzenia albańskiego